Schaefer är en stavningsvariant av det tyska efternamnet Schäfer med betydelsen fåraherde. Det kan avse

Personer

 Arnold Dietrich Schaefer (1819–1883), tysk historiker
 Henrik Schaefer (född 1968), tysk dirigent
 Peter Schaefer (1660-talet–1729), finländsk radikalpietist
 William Donald Schaefer (1921–2011), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Maryland

Geografi

Antarktis
 Mount Schaefer, berg i Östanatrkis

Se även
 Schäfer, flera betydelser

Tyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken